Il doppio del torneo di tennis Colorado Tennis Classic 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Lior Mor che hanno battuto in finale Noam Behr e Andy Ram 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Enrique Abaroa /  Alejandro Hernández (primo turno)
 James Blake /  Giorgio Galimberti (primo turno)

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (semifinali)
 Jonathan Erlich /  Lior Mor (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Colorado Tennis Classic 2000